Far Cry – serie di videogiochi
Far Cry – videogioco sparatutto in prima persona del 2004
 Far Cry Instincts – remake del primo capitolo, videogioco sparatutto in prima persona del 2005
Far Cry Instintics Evolution – videogioco sparatutto in prima persona del 2006
Far Cry Instintics Predator – videogioco sparatutto in prima persona del 2006
 Far Cry Vengeance – videogioco sparatutto in prima persona del 2006
 Far Cry 2 – videogioco sparatutto in prima persona del 2008
 Far Cry 3 – videogioco sparatutto in prima persona del 2012
 Far Cry 3: Blood Dragon – videogioco sparatutto in prima persona del 2013
 Far Cry 4 – videogioco sparatutto in prima persona del 2014
 Far Cry Primal – videogioco videogioco d'azione in prima persona del 2016
 Far Cry 5 – videogioco sparatutto in prima persona del 2018
Far Cry – singolo dei Rush del 2007, dall'album Snakes & Arrows
Far Cry – film del 2008 diretto da Uwe Boll
Far Cry – gruppo musicale statunitense di West Coast